"Hold My Hand" (canção de Michael Jackson e Akon) – canção lançada em 2010
"Hold My Hand" (canção de Jess Glynne) – canção lançada em 2015
"Hold My Hand" (canção de Lady Gaga) – canção lançada em 2022

Desambiguação